Důl Jindřich může být:
 Důl Jindřich (Karviná) – zaniklý černouhelný důl v Karviné
 Důl Jindřich (Moravská Ostrava) – zaniklý černouhelný důl v Moravské Ostravě
 Důl Jindřich (Slezská Ostrava) – zaniklý černouhelný důl ve Slezské Ostravě
 Důl Jindřich (Zbýšov) – zaniklý černouhelný důl ve Zbýšově
 Důl Jindřich II – zaniklý černouhelný důl ve Zbýšově